Spelare som deltagit i Fotbollsallsvenskan säsongen 2008.

Spelare

AIK

Djurgården IF

GAIS

Gefle IF FF

GIF Sundsvall

Kalmar FF

Halmstads BK

Hammarby

Helsingborgs IF

IF Elfsborg

IFK Göteborg

IFK Norrköping

Ljungskile SK

Malmö FF

Trelleborgs FF

Örebro SK

 

* Spelaren har spelat större delen av säsongen i annan klubb.

Se även 
 Spelare i Fotbollsallsvenskan 2009

Källor

Fotbollsallsvenskan
2008